Acanthopidae är en familj av bönsyrsor. Acanthopidae ingår i ordningen Mantodea, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthopidae 80 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Acanthopidae